Serguéievka (Smolensk), localitat de la província de Smolensk, a Rússia
 Serguéievka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Iújnaia Serguéievka, localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Serguéievka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Serguéievka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia